Мелито́польская улица:

 Мелитопольская улица — улица в Астрахани.
 Мелитопольская улица — улица в Москве (район Бирюлёво Западное).
 Мелитопольская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Мелитопольская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Мелитопольская улица — улица в Симферополе.

См. также 
 1-я Мелитопольская улица в Москве (район Южное Бутово)
 2-я Мелитопольская улица в Москве (район Южное Бутово)